Фузея:

 Фузея — дульнозарядное гладкоствольное ружьё с кремнёвым замком.
 Фузея — специальное устройство в механических часах с пружинным приводом.